Национальная Маврикийская Лига 2020/21 прошла с 6 ноября 2020 по 7 марта 2021 (должна была пройти с 6 ноября 2020 по 9 мая 2021) и состояла из 13 туров — с 15 по 17 команды не сыграли, так как на Маврикии ввели карантин из-за вспышки коронавируса. Это не помешало GRSE Wanderers стать чемпионом. Разница между командами, занявшими первое и второе место — 15 очков.

Статистика игр 
 Средние кол-во голов за матч — 2.98.
 Победа хозяев поля составляет 34 %.
 Выездная команда побеждает 36 %.
 Ничьи составляют 30 %.

Самый большой счет был зафиксирован в матче 13 тура: Entente Boulet выиграла у Savane со счетом7-1

Турнирная таблица

Ссылки 
 Mauritian League Fixtures 2020/21 (Mauritius) | FootyStats — Результаты и статистика Лиги Маврикия 2020/21
 National Super League live score, fixtures and results — SofaScore — Результаты и статистика Лиги Маврикия 2020/21

Спорт на Маврикии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2020/2021